Die British Open Squash Championships 1998 fanden vom 27. März bis 5. April 1998 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 79.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1997/98 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 51.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der 1997 das Endspiel gegen Peter Nicol gewonnen hatte. Beide erreichten erneut das Finale, das diesmal von Nicol mit 17:16, 15:4 und 15:5 gewonnen wurde. Bei den Damen verteidigte Michelle Martin ihren Titel aus dem Vorjahr. In einer Neuauflage des Vorjahresfinals setzte sie sich gegen Sarah Fitz-Gerald mit 9:4, 9:2 und 9:1 durch.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils besten 16 Spieler wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashplayer.co.uk (englisch)

PSA World Tour 1997/98
WSA Tour 1997/98
1998
Squashturnier in Birmingham